Рейд на Нассау (анг. Raid on Nassau) произошёл в феврале 1720 года, когда испанские силы вторжения во время Войны четверного альянса напали на британскую колонию Нассау на Багамских островах.

История 
Господство над Багамским архипелагом, доставил испанцам Колумбом открытием им Сан-Сальвадора, и со стороны мирного народа караибского племени они встретили радушный приём. Когда же пустынные острова обманули ожидания испанцев, они покинули архипелаг, уведя большую часть жителей в рудники на Сан-Доминго, в Перу и Мексику, разрушили в 1641 году основанную англичанами (в 1629 году) колонию на Нью-Провиденсе и предоставили острова флибустьерам и корсарам, сделавшим их своим убежищем. 

В 1718 году Британская империя установила контроль над Багамскими островами, выбив оттуда пиратов (флибустьеров и корсаров). Назначенный королевским губернатором английский капитан Вудс Роджерс построил форт Нассау (50 орудий и 250 человек гарнизона). Испанский губернатор Кубы Грегорио Гуазо, видя, что Роджерс продолжает колонизировать Багамы, организовал экспедицию для захвата Нассау. В распоряжении Роджерса был форт Нассау с пятьюдесятью орудиями и восточная батарея из десяти орудий. Кроме того, у него было около сотни солдат и почти 500 местных ополченцев, многие из которых были бывшими пиратами. У Роджерса также было два корабля.

Испанские силы общей численностью 1200 человек, в основном состоявших из кубинцев, находились под командованием Хосе Корнехо. Флот насчитывал 3 фрегатов и 9 бригантин. Первоначальный план состоял в том, чтобы штурмовать Нассау в ходе десантной операции. Слишком большая осадка испанских кораблей не позволяла им зайти на мелководье порта, в котором к тому же стояли два британских военных корабля: флагман губернатора Роджерса Делиция (32 орудия) и фрегат Фламборо (24 орудия). Поэтому Корнехо решил идти в обход города. Испанская эскадра прошла вдоль восточной части острова Хог, и испанцы высадились дальше на восток тремя колоннами под командованием Фернандо Кастро, Франсиско де Леона и Хулиана Баррозу и стали методично грабить плантации, захватывая и уводя на корабли рабов. Это продолжалось до тех пор, пока по приказу губернатора не подошли 500 местных ополченцев и не выбили с острова противника. Испанский флот некоторое время стоял в бухте, но затем отплыл на Кубу, взяв с собой около сотни захваченных рабов.

Роджерс, страдавший от проблем со здоровьем и неспособный платить гарнизону своей колонии, вскоре должен был отплыть в Великобританию. В скором времени по окончании военных действий в Европе и подписании Гаагского договора об этом было сообщено испанским владениям в Америке.

Примечания

Литература 
 Cordingly, David (2012). Spanish Gold: Captain Woodes Rogers and the True Story of the Pirates of the Caribbean. A&C Black. ISBN 978-1-4088-2216-6.
 Marley, David (1998). Wars of the Americas: A Chronology of Armed Conflict in the New World, 1492 to the Present. Santa Barbara, USA: ABC-CLIO. ISBN 0-87436-837-5.

Сражения по алфавиту
Сражения Войны четверного альянса
Сражения Великобритании
Сражения Испании
Сражения 1720 года
Десантные операции